est une expression anglaise signifiant « je veux que tu reviennes ». Elle peut faire référence à :

 , chanson de Bananarama présente sur l'album Wow! sorti en  ;
 , chanson de Hoodoo Gurus présente sur l'album Stoneage Romeos sorti en  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 I Want You Back, chanson de Melanie Brown de 1998, présente sur l'album  sorti le  ;
 I Want You Back, chanson de NSYNC présente sur l'album NSYNC sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en 1995 ;
 , comédie romantique dirigée par Jason Orley sur un scénario de Isaac Aptaker sortie en 2022.

Voir aussi